Зубово () — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена в 14 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Лавры и в 48 км к югу от райцентра, города Печоры. В 3 км к западу проходит граница c Латвией.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население

Ссылки 
 Карта O-35-092-C Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района